Tréméven kan syfta på:
 Tréméven, Côtes-d'Armor
 Tréméven, Finistère